Max Brod
 Roland Brod

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes judaicos